Хром — хімічний елемент, метал.
 Хром — м'яка тонка шкіра, вичинена солями хрому.
 Хром — жовта, оранжева, червона або зелена мінеральна фарба (окис цього металу або сіль хромової кислоти).
 «Хром» — албанський фільм режисера Бужара Алімані.

Примітки